Bastrop megye, Texas
Bastrop (Louisiana)
Bastrop (Texas)